— японская сэйю и певица, работающая в компании «». Известна по роли Макото Кино (Сейлор Юпитер) в аниме «Сейлор Мун» и Кусины Удзумаки (матери главного героя) в аниме «Наруто». Родилась в префектуре Фукусима, с ранних лет росла в Нагано. Замужем за актёром токусацу-сериалов .

Биография и карьера 

Эмико Синохара родилась в префектуре Фукусима, выросла в городе Уэда префектуры Нагано.

С детства она стремилась выделиться из толпы, в 4 и 5 классах начальной школы вступила в театральный кружок и хор. Со времени обучения в начальной школе Эмико мечтала быть актрисой; после выпуска из , сочтя, что «пение будет частью обучения актёрскому мастерству», она поступила в  на отделение музыкального образования. Посещая колледж, она участвовала во внеучебной деятельности и выступала в мюзиклах.

Стремясь к актёрской карьере, Эми откликнулась на объявление о наборе на обучающие курсы по озвучиванию Voice Arts. По приглашению  , преподававшего на курсах Voice Arts, Синохара прошла прослушивание и по его итогам дебютировала в озвучивании аниме, сыграв роль Бико «B-ko» Дайтокудзи в «Project A-Ko». После этого, поработав в , она стала сотрудницей агентства 81 Produce.

Личная жизнь 

Активно участвует в озвучивании аниме и дубляже. В  обычно играет роли старших сестёр или матерей. Самой известной и продолжительной ролью актрисы стала роль Макото Кино (Сейлор Юпитер) в сериале «Сейлор Мун» 1992-1997 годов, работа над которой заняла 5 лет. Синохара дублировала роль Тоню Хардинг в фильме Breakaway (1996), в котором та снялась после окончания карьеры фигуристки.

У неё та же дата рождения, что и у Рики Фуками, её коллеги по сериалу «Сейлор Мун», в связи с чем проводились мероприятия, посвящённые их совместному празднованию дня рождения, а сами они до сих пор поздравляют друг друга по телефону.

В 34 эпизоде 27 сезона серии сериала Super Sentai «Bakuryū Sentai Abaranger», в котором она озвучивала роль динозавра Бакурю Птеранодона, Синохара и ещё три актёра озвучания, помимо озвучки, исполнили игровые роли-камео; таким образом она дебютировала в Super Sentai до своего мужа Хироси Ватари, чьей первой ролью в данной серии стал сезон «», вышедший три года спустя.

У актрисы есть несколько хобби и навыков: пение, игра на пианино, чтение, прослушивание музыки и просмотр фильмов.

Фильмография

Аниме 
 1985:  — Элизабет
 1986: Project A-Ko — Бико «B-Ko» Дайтокудзи
 1991: Kekko Kamen — Кекко Камен
 1992-1997: Сейлор Мун — Макото Кино/Сейлор Юпитер
 1992: Tokyo Babylon — Мирей
 1993: Ninja Scroll — Кагэро
 1993: Please Save My Earth — Мокурэн
 1994: Magic Knight Rayearth — Пресея (первый сезон), Сиерра (второй сезон)
 1996: Teenage Mutant Ninja Turtles: Superman Legend — Эйприл О'Нил
 1998: Cardcaptor Sakura — Кахо Мидзуки
 Maburaho — Карэй Хирозаки
 Космический пират капитан Харлок: Бесконечная одиссея — Сидзука Намио
 Mobile Suit Gundam Victory Wing — Мария
 Tenchi Muyo! — Тэннио Масаки
 Star Ocean: Till the End of Time — Мираж Коас
 D: Жажда крови — Шарлотта Элборн
 X — Араси Кисю
 Claymore — Офелия
 2004-2009: Maria-sama ga Miteru — Ёко Мидзуно
 2007: Naruto Shippuuden — Кусина Удзумаки
 2009: Umineko no Naku Koro ni — Нацухи Усиромия
 2020: A Whisker Away — Сатико Хинодэ

Озвучивание персонажей токусацу 

 1997:  — Капитан Стик
 1998:  — Хиэлахиэла (эп. 28)
 2002:  — Красавица Ниндзя Фурабидзенну (Pretty-Girl Ninja Furabijennu, эп. 30: Идол и дружба)
 2002-2005: Bakuryuu Sentai Abaranger — Бакурю Птеранодон (озвучивание: сериал, полнометражка, кроссоверы)
 2004: Tokusou Sentai Dekaranger — Jergonian Sukeela (озвучивание монстра недели)
 2008:  — Медуза Легендорга (озвучивание в форме монстра)

Видеоигры 

 1992: Romancing SaGa — Барбара
 1997: Ray Tracers — Кинди Гибсон
 1998: Princess Quest — Принц Тапиока
 1999: Spyro 2: Ripto's Rage! — Фея Зоя
 2004: Tales of Rebirth —  Агарте Линдблум
 2007: Victorious Boxers: Revolution — Мари Иимура
 2013: Naruto Shippuden: Ultimate Nijia Storm 3 — Кусина Удзумаки
 2014: Naruto Shippuden: Ultimate Nijia Storm Revolution — Кусина Удзумаки.

Дискография

Исполненные песни 

 1991: , тема титульной героини сериала (музыка: Харуки Исикава; текст: Го Нагаи)

Альбомы 

 1994: WINDOWS
 1994: STREET
 1996: 明日へ
 1997: Missing piece

Синглы 

 1994: 美少女戦士セーラームーンR キャラクターソング セーラージュピター 忘れるために恋をしないで (от лица своей героини)
 1994: 恋する乙女は負けない / 同じ星に生まれた二人だから (совместно с другими сэйю сериала Сейлормун)
 1994: タキシード・ミラージュ / 愛の戦士 (совместно с другими сэйю сериала Сейлормун)
 1996: セーラームーン・クリスマス (совместно с другими сэйю сериала Сейлормун)
 1996: 美少女戦士セーラームーン セーラースターズ キャラクターソング セーラージュピター We believe you (от лица своей героини)

EP 

 1994: 美少女戦士セーラームーンS BIG BOX (совместно с другими сэйю сериала Сейлормун)

Саундтреки 

 1995: 美少女戦士セーラームーンSuperS Christmas For You (совместно с другими сэйю сериала Сейлормун)
 1996: 美少女戦士セーラームーン セーラースターズ Merry Christmas! (совместно с другими сэйю сериала Сейлормун)

Примечания

Ссылки 

Актрисы озвучивания Японии